Новоиванковцы () — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.

География 
Село располагается на берегу реки Прут, в месте впадения в него реки Черлена.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Пол-Ванчикауцы переименовано в Новоиванковцы.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 980 человек. Почтовый индекс — 60355. Телефонный код — 3733. Код КОАТУУ — 7323082803.

Местный совет 
60352, Черновицкая обл., Новоселицкий р-н, с. Костичаны

Примечания

Ссылки 
 Новоиванковцы на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Новоселицкого района (Черновицкая область)